Cymbulia är ett släkte av snäckor. Cymbulia ingår i familjen Cymbuliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cymbulia